A nona temporada de Cultura Livre estreou na TV Cultura em 10 de agosto de 2019. Nesta temporada o programa voltou a ser exibido aos sábados, às 18:15, com duração de 60 minutos.

Episódios

Referências 

Programas da TV Cultura